Майнтауэр () — небоскрёб в городе Франкфурт-на-Майне, Германия.

Высота небоскрёба — 200 м, на крыше расположена смотровая площадка. Высота вместе с мачтой — 240 м. Майнтауэр — четвёртый по высоте небоскрёб во Франкфурте. У здания четыре подземных этажа и 56 наземных, лифт поднимается на верхний этаж со скоростью 7 м/с.

Строительство приходится на 1996—1999 годы по проекту гамбургского архитектурного бюро «Швегер & Партнер».

Использование 
 штаб-квартира «Helaba Bank» (Гессен-Тюрингский Земельный Банк)
 Телестудия Гессенского Радио
 Ресторан и коктейль-бар на высоте 187 м
 Смотровая площадка на крыше — высота 200 м

См. также 
 Список самых высоких зданий Германии
 Список самых высоких зданий Франкфурта-на-Майне

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Maintower auf Emporis
 Круговая панорама дневного Франкфурта с башни Maintower
 Круговая панорама ночного Франкфурта с башни Maintower

Достопримечательности Франкфурта-на-Майне
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы Франкфурта-на-Майне
Небоскрёбы, построенные в 1999 году